Lesbros ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lesbros (1873–1940), französischer Maler
 Claire Lesbros (* 1956), französische Choreographin, Tänzerin und Tanzpädagogin
 Émilie Lesbros (um 1980), französische Sängerin
 Marcel Lesbros (1921–2007), französischer Politiker